Bezpieczeństwo pracy – zespół warunków, które powinny być zachowane w zakładzie pracy, aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia. W znacznej mierze zależy ono od przeszkolenia i postępowania pracowników.

Bezpieczeństwo pracy w zakładach pracy w Polsce nadzoruje Państwowa Inspekcja Pracy, publikująca także wydawnictwa z tej tematyki. Problematyką bezpieczeństwa pracy zajmuje się także Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, publikujący od 1971 roku czasopismo „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”.

Zobacz też 
 bezpieczeństwo i higiena pracy

Przypisy 

Bezpieczeństwo i higiena pracy